Копрофилия ( — «навоз», «кал» и  — «любовь») — разновидность экскрементофилии, форма сексуального поведения, при котором половое возбуждение и удовлетворение достигаются в ходе манипуляций с калом партнёра, в разных формах, от наблюдения за дефекацией до поедания фекалий (копрофагия).
 
Копрофилия является разновидностью фетишизма и мазохизма, чаще всего совмещая обе этих формы сексуального поведения, реже являясь лишь одной из них. Копрофилия как форма мазохизма широко распространена и является разновидностью морального мазохизма, когда человек достигает сексуального возбуждения и удовлетворения от того, что его партнёр осуществляет на него дефекацию.

Иногда данный вид фетишизма сопровождается компульсивным употреблением непристойных слов (копролалия).

Иногда данное сексуальное пристрастие может развиваться в копрофагию, поедание экскрементов. Так как в экскрементах содержится большое количество бактерий и грибков, такая сексуальная практика представляет определённую угрозу здоровью, особенно для людей со слабой иммунной системой.

Копрофилию причисляют к сексуальным перверсиям (парафилиям). Нет точных научных данных о числе людей, занимающихся копрофилией. Люди, предпочитающие копрофилию в любовной игре, часто занимаются урофилией, хотя обратное утверждение неверно, так как урофила в моче больше привлекает, в первую очередь, её тесная связь с половыми органами.

В экологии 
В экологии копрофилами называют организмы (например, грибы), чья среда обитания (например, субстрат) связана с экскрементами различных видов животных.

В кинематографе 
Копрофилия нашла отражение в кинематографе, причём это не ограничивается порнографическими лентами.
Так, например, в фильмах Муви 43 и Зелёный слоник этому уделены отдельные эпизоды.

См. также 
 Урофилия

Примечания

Ссылки 
 Парафилии. Копрофилия
 Фетишизм. Экскрементофилия

Кал
Экскрементофилия
Дефекация